Внутренние войска МВД СССР
 Внутренние войска МВД России